Artevelde (bier), Belgisch bier van hoge gisting
Arteveldehogeschool, katholieke hogeschool
Arteveldestadion, roepnaam van de Ghelamco Arena, het stadion van de Belgische voetbalclub AA Gent
Arteveldetoren, een wolkenkrabber in Gent

Zie ook Van Artevelde